«Ниндзя-стервятник» () — фильм 1987 года студии Filmark International режиссёра У Гожэня. Фильм известен также под названием «Ниндзя-кондор 13» ().

Сюжет 
Маленькому мальчику Брайану приходится видеть, как преступники убивают его отца.., — этот ужас впечатывается в его память навсегда. Брайана берет под опеку мастер Ниндзя, обучая его примудростям искусства ниндзюцу. Он становится экспертом своего дела и жаждет отмщения…

В ролях 
 Александр Лу — Брайан
 Стюарт Хью
 Тимоти Джонсон
 Ричард Филлипс
 Edward Douglas
 Мэри Джонсон
 Мик Мюррэй
 Джей Форстер
 Ehoud Pazy — Фрэнк
 Дэн Эдвард Перри — Zeke
 George Nicholas — Люцифер (нет в титрах)
 Eugene Thomas — Эдди (не указан в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: У Гожэнь (в титрах как Джеймс У)
 Сценарист: Годфри Хо Цзигёнг (в титрах как Бенджамин Кинг)
 Продюсер: Томас Тэнг Гакъянь (Дэн Гээнь)
 Композитор: Шерман Цзау Гамчхёнг (Чжоу Цзиньсян)
 Оператор: Куинси Ситоу (Сыту)
 Художник по костюмам: Сэнди Ланг

Ссылки 
 

Фильмы о ниндзя
Фильмы на кантонском языке
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-боевики Канады
Фильмы о боевых искусствах